Jacob Hayes Linville (1825-1906), ingénieur américain ;
Joanne Linville (1928-2021), actrice américaine ;
Larry Linville (1939-2000), acteur américain.